Brandwunden steht für:
 Brandverletzungen, siehe Verbrennung (Medizin)
 Tatort: Brandwunden, deutscher TV-Krimi